Sauren ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Sauren (* 1971), deutscher Unternehmer und Dachfondsmanager
 Tenho Sauren (1926–2001), finnischer Schauspieler und Komiker